Un Greatest Hits o Grandes éxitos (a veces referido como best of) es un álbum recopilatorio de un artista o banda que reúne sus canciones más destacadas, lanzadas anteriormente y en una sola compilación. Entre estos se encuentran:

0-9 
 Greatest Hits (álbum de 50 Cent)

A 
 Greatest Hits álbum de ABBA (1975)
 Greatest Hits Vol. 2 álbum de ABBA (1979)
 Greatest Hits álbum de Aerosmith (1980)
 Greatest Hits álbum de Alice in Chains (2001)
 Greatest Hits álbum de Aqua (2009)
 Keeps Gettin' Better: A Decade of Hits álbum de Christina Aguilera (2008)

B 
 Greatest Hits álbum de The Beach Boys (1970)
 Greatest Hits álbum de Pat Benatar 1979-1988 (2005)
 Greatest Hits álbum de Björk (2002)
 Greatest Hits (DVD de Björk 1993-2003)
 Greatest Hits álbum de Blink-182 (2005)
 Greatest Hits (DVD de Blink-182)
 Greatest Hits álbum de Bon Jovi (2010)
 Greatest Hits álbum de James Brown
 Blur: The Best Of álbum de blur (2000)
 Greatest Hits álbum de The Band

C 
 Greatest Hits álbum de Mariah Carey (2001)
 Johnny Cash's Greatest Hits, Vol. 1 álbum de Johnny Cash (1967)
 Johnny Cash's Greatest Hits, Vol. 2 álbum de Johnny Cash (1971)
 Johnny Cash's Greatest Hits, Vol. 3 álbum de Johnny Cash (1978)
 Grandes éxitos de ayer y oink! álbum de Chancho en Piedra de (2007)
 Greatest Hits álbum de Cher de (1974)
 Greatest Hits: 1965-1992 álbum de Cher de (1992)
 The Greatest Hits álbum de Cher de (1999)
 Greatest Hits álbum de Alice Cooper (1974)
 Greatest Hits (álbum de Cornelius)
 Greatest Hits álbum de Creed (2004)
 Greatest Hits álbum de The Cure (2001)
 Greatest Hits álbum de Canserbero (2015)

D 
 The Best of What's Around Vol. 1, álbum de Dave Matthews Band (2006)
 Greatest Hits álbum de Depeche Mode (1987)
 Greatest Hits álbum de The Doors (1980)
 Greatest Hit (...and 21 Other Pretty Cool Songs) álbum de Dream Theater (2008)
 Best of Hilary Duff álbum de Hilary Duff (2008)

E 
 Their Greatest Hits (1971-1975) álbum de Eagles (1976)
 Eagles Greatest Hits, Vol. 2 álbum de Eagles (1982)
 Greatest Hits álbum de Enya (2008) 
 Greatest Hits álbum de Gloria Estefan (1992)

F 
 Believers Never Die álbum de Fall Out Boy (2009)
 Greatest Hits, álbum de Foo Fighters (2009)
 The Very Best Definitive Ultimate Greatest Hits Collection álbum de Faith No More (2009)

G 
 International Superhits! álbum de Green Day (2001)
 Greatest Hits álbum de Guns N' Roses (2004)

H

I 
 Greatest Hits álbum de Ice Cube (2001)
 Greatest Hits álbum de Enrique Iglesias (2008)
 The Greatest Hits álbum de Il Divo (2012)

J 
 Greatest Hits - Volume I & Volume II álbum de Billy Joel 1973-1985 (1985)
 Greatest Hits, Vol. III álbum de Billy Joel (1997)

K 
 Greatest Hits, Vol. 1 álbum de Korn (2004)

L 
 Greatest Hits álbum de Huey Lewis & The News (2006)
 Greatest Hitz álbum de Limp Bizkit (2005)
 Greatest Hits álbum de Lenny Kravitz (2000)
 Greatest Hits álbum de Los Dynamite (2006)

M 
 Legend álbum de Bob Marley and the Wailers (1984)
 Greatest Hits álbum de Kylie Minogue (1992)
 Greatest Hits 1987-1997 álbum de Kylie Minogue (2003)
 Greatest Hits 1987-1999 álbum de Kylie Minogue (2003)
 Lest We Forget: The Best Of álbum de Marilyn Manson (2004)
 Greatest Hits: Back to the Start álbum de Megadeth

N 
 Greatest Hits álbum de 'N Sync (2005)
 The Best of Nas álbum de Nas (2002)
 Nirvana álbum de Nirvana (2002)

O 
 Greatest hits álbum de The Offspring (2005)

P 
 Poison's Greatest Hits: 1986-1996 álbum de Poison (1996)

Q 
 Greatest Hits álbum de Queen (1981)
 Greatest Hits II álbum de Queen (1991)
 Greatest Hits III álbum de Queen (1999)
 Greatest Hits álbum de Queensrÿche (2000)
 Greatest Hits álbum de Selena Quintanilla (2004)

R 
 Greatest Hits álbum de Red Hot Chili Peppers (2003)
 Greatest Hits álbum de Ramones (2006).
 Greatest Hits álbum de RBD (2007).
 Best Of álbum de RBD (2008).
 Greatest Hits álbum de RBD (2008).
 Hits Em Português álbum de RBD (2008).

S 
 Greatest Hits, álbum de Sly and the Family Stone (1970).
 Greatest Hits, álbum de Bruce Springsteen (1995).
 Wild Teen-Punk from Peru 1965, álbum de Los Saicos (1999).
 Greatest Hits, álbum de Will Smith (2002).
 Grandes éxitos, álbum de Shakira (2002).
 Greatest Hits: My Prerogative, álbum de Britney Spears (2004).
 Greatest Hits, álbum de Spice Girls (2007).
 Saicos, álbum de Los Saicos (2006).
 Greatest Hits, álbum de Bruce Springsteen y E Street Band (2009).
 ¡Demolición! The Complete Recordings álbum de Los Saicos (2010).

T 
 Greatest Hits álbum de Thalía (2004)
 Greatest Hits álbum de Traffic Sound (2005)
 Greatest Hits álbum de Túpac (1998)
 Greatest Hits álbum de Shania Twain (2004)

W 
 Greatest Hits (álbum de Waylon Jennings)
 Greatest Hits álbum de Robbie Williams (2004)

Y 
 Greatest Hits álbum de Neil Young (2004)